Мужская сборная Венгрии по баскетболу представляет Венгрию на международных соревнованиях.

История 
Венгерская федерация баскетбола — член ФИБА с 1935 года.

До II мировой войны сборная Венгрии дважды участвовала в чемпионатах Европы, оба раза неудачно, занимая предпоследние места: в 1935 году — 9-е (в матче за 10-е место венгры обыграли сборную Румынии — 24:17), а в 1939 — 7-е (единственная победа в группе — над сборной Финляндии со счётом 43:16).

Период с середины 40-х до середины 60-х годов стал самым успешным для венгерской баскетбольной сборной. На первом послевоенном чемпионате 1946 года венгры заняли третье место, в 1953 году в Москве стали вторыми, а на домашнем турнире в Будапеште в 1955 году стали чемпионами Европы. В решающем матче против сборной Советского Союза на стадионе «Непштадион» в присутствии 45 тысяч зрителей хозяева победили со счётом 82:68. В дальнейшем сборная Венгрии уже не занимала призовых мест, но трижды: в 1957, 1959 и 1963 годах становилась четвёртой на континенте. Позднее результаты венгерской сборной ухудшились: относительно успешным стал лишь ЧЕ-1969, на котором венгры заняли 8-е место. В следующий раз на чемпионат Европы венгры отобрались только через 30 лет, в 1999 году: сборная не вышла из группы и заняла итоговое 14-е место.

В Олимпийских играх сборная Венгрии участвовала 4 раза. Венгерская сборная должна была принять участие в первом олимпийском баскетбольном турнире, но снялась с соревнований до их начала. Наивысшим достижением стало 9-е место на Играх в Риме в 1960 году.

В финальных турнирах чемпионата мира сборная Венгрии ни разу не участвовала.

Результаты

Чемпионаты Европы

Олимпийские игры 
 1948 — 16-е место
 1952 — 16-е место
 1960 — 9-е место
 1964 — 13-е место

Состав

См. также 
 Женская сборная Венгрии по баскетболу

Примечания

Ссылки 
 Сайт Венгерской федерации баскетбола
 Информация на сайте ФИБА-Европа
 Информация на сайте Eurobasket

Венгрия
Баскетбол в Венгрии
Баскетбол